La nazionale di pallavolo maschile di Andorra è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo di Andorra ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Andorra.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Andorra

Collegamenti esterni